DEFA est un acronyme pour :
 la direction de l'enseignement français en Allemagne (1945-1997),
 le diplôme d'État relatif aux fonctions d'animateur,
 la direction des études et fabrications d'armement, structure qui a précédé GIAT Industries (cf. Canon DEFA 30 mm),
 Deutsche Film AG, le studio cinématographique d'État de la République démocratique allemande (RDA).